En Pologne, Sikory peut désigner : 

 Sikory, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Sikory, village de la voïvodie de Łódź,
 Sikory, village du powiat de Sokołów, dans la voïvodie de Mazovie,
 Sikory, village du powiat de Legionowo, dans la voïvodie de Mazovie,
 Sikory, village du powiat de Płońsk, dans la voïvodie de Mazovie,
 Sikory, village de la voïvodie de Podlachie,
 Sikory, village du powiat de Drawsko, dans la voïvodie de Poméranie occidentale,
 Sikory, village du powiat de Gryfice, dans la voïvodie de Poméranie occidentale.